antyk (z łac. antiquus – "dawny") – określenie świata starożytnego, głównie okresu rozkwitu cywilizacji i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, mniej więcej od I tysiąclecia p.n.e. do końca starożytności w V wieku n.e.
 antyk – zabytkowy przedmiot sztuki dawnej.

Przypisy